Bob Ross (1908–1988) – australijski sportowiec, zawodnik futbolu australijskiego
 Bob Ross (1942–1995) – amerykański malarz
 Bob Ross (ur. 1954) – szkocki dyrygent, muzyk

zobacz też
 Robert Ross